Gemeindebezirk Wieden (tyska: Wieden) är en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Wieden till "4. Bezirk", det 4:e bezirket. Genom stadsdelen går Wiedner Hauptstrasse, som är dess huvudgata.

Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gemeindebezirk Wieden gränsar till Gemeindebezirk Innere Stadt, Gemeindebezirk Landstrasse, Gemeindebezirk Favoriten, Gemeindebezirk Margareten och Gemeindebezirk Mariahilf.

Terrängen i Gemeindebezirk Wieden är mycket platt.

Runt Gemeindebezirk Wieden är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Wieden är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Wien (förbundsland)